Буря — природне явище, вітер зі швидкістю 20 м/с і більше, що супроводжується значним хвилюванням на морі та руйнуванням на суходолі.
 Операція «Буря» (4 серпня — 7 серпня 1995 р.) — великомасштабна військова операція, у ході якої хорватська армія і поліція відвоювали відірвані від центрального уряду збунтованими сербами хорватські території, що утворювали невизнану державу Республіка Сербська Країна.
 Буря (п'єса) () — п'єса Вільяма Шекспіра, написана протягом 1610–1611 років.
 Буря (фільм, 1928, СРСР) — фільм режисера Павла Долини за сценарієм Н. Біязі.
 Буря (фільм, 1979) — художній фільм Дерка Джармена, вільна екранізація однойменної п'єси Вільяма Шекспіра.
 Буря (фільм, 2010) — художній фільм Джулі Теймор, екранізація однойменної п'єси Вільяма Шекспіра.
 Буря (гурт) — канадсько-український гурт, що виконує українську танцювальну музику та пісні, призначені для забав, вечірок, весіль тощо.
 Буря (Джорджоне) — відома картина художника 16 століття Джорджоне да Кастельфранко венеціанської школи живопису.
 Акція «Буря» — військова акція (операція), організована підрозділами Армії Крайової проти німців на території в межах кордонів Другої Речі Посполитої), наприкінці німецької окупації і безпосередньо перед наближенням Червоної Армії. Тривала від 4 січня 1944 року, коли радянські війська перейшли кордон Волині (радянської-польський кордон до 1939 року) та до січня 1945.

Топоніми 
 Буря — річка в Іркутській області Росії, права притока Оки (басейн Ангари).